Mercati ist der Name von

 Angelo Mercati (1870–1955), Italiener, Präfekt des Vatikanischen Archivs
 Giovanni Mercati (1866–1957), Italiener, Gelehrter, Kurienkardinal, Bibliothekar und Archivar der Heiligen Römischen Kirche
 Giovanni Battista Mercati (1591–1645?), italienischer Maler und Kupferstecher
 Michele Mercati (1541–1593), Italiener, Universalgelehrter
 Silvio Giuseppe Mercati (1877–1963), Italiener, Byzantinist.